Фінал Кубка Німеччини з футболу 2000 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1999—2000 відбувся 6 травня 2000 року. У поєдинку зустрілися «Вердер» з однойменного міста та мюнхенська  «Баварія». Перемогу з рахунком 3:0 здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Вердер»

«Баварія»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2000 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2000
2000 у німецькому спорті